Арабский кубок обладателей кубков () — кубковый турнир между обладателями национальных кубков арабских стран. Первый турнир состоялся в сезоне 1989/90, последний — в сезоне 2001/02, после чего данный турнир был объединён с Арабским кубком чемпионов в Турнир принца Фейсала бин Фахада для арабских клубов.

Финалы

Рекорды

По странам 
Список победителей и финалистов турнира по странам:

По клубам 
Список победителей и финалистов турнира по клубам:

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте RSSSF.com 

Международные клубные соревнования по футболу
Турниры УАФА